

Села:
 Вільхова — Житомирська область, Коростенський район
 Вільхова — Івано-Франківська область, Рогатинський район

 Вільхова — колишнє село Калинівського району Вінницької області, приєднано до смт Калинівка (тепер місто)

Вільхова — село гміни Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства, Польща

— станція Сокольницької лінії Московського метрополітену

Див. також 
 Вільхова вулиця